August Schiøtt kan henvise til flere personer:

 August Schiøtt (maler) (1823-1895) – en dansk kunstmaler (Heinrich August Georg Schiøtt)
 August Schiøtt (fabrikant) (1834-1863) – en dansk ingeniør, der grundlagde fajancefabrikken Aluminia